Herbstlaub kann stehen für
 das charakteristisch verfärbte Laub vor dem Laubfall
 siehe auch Indian Summer
 ein Computervirus Cascade (Computervirus)